Рябово — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на реке Дубина в 12 км к юго-востоку от деревни Черёха и юго-восточной границы Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района